Nisís Prasonísi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Gramméza, ö, Thessalien, Nomós Magnisías, 
 Prasonísi (ö i Grekland, Kreta, Nomós Lasithíou), 
 Vrachonisída Práso (ö i Grekland), Nordegeiska öarna, Nomós Lésvou, 
 Práso (ö i Grekland, Peloponnesos), 
 Nisís Idhroúsa, ö, Attika, Nomós Attikís, 
 Nisída Prasonísi (ö i Grekland, Nomós Lasithíou), Kreta, 

Robotskapade Greklandförgreningar